Desa Nanggungan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Nanggungan (administrativ by i Indonesien, lat -8,19, long 111,12), Jawa Timur, 
 Desa Nanggungan (administrativ by i Indonesien, lat -7,73, long 112,11), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar